De wegwedstrijd voor mannen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 24 juli 2021 in Tokio.

Resultaten

Mannen wegwedstrijd